Artašes Baġdasaryan – calciatore armeno
 Arsen Bagdasarýan – ex calciatore turkmeno